The Graduate steht für:
 Die Reifeprüfung (Roman), Roman von Charles Webb (1963)
 Originaltitel von Die Reifeprüfung, US-amerikanische Romanverfilmung von Mike Nichols (1967)
 The Graduate (Album), Film-Soundtrack-Album von Simon & Garfunkel (1968)